Winson bezeichnet folgende

 Personen:
 Marcus Winson, deutscher Musiker (* 1975)
 Produkte:
 Winson (Automarke), ein britisches Cyclecar (1920)

Siehe auch:
 Vinson
 Winsen